61P kan syfta på:

 61P/Shajn-Schaldach - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-29M - en rysk Progress farkost.